«Лайонз» () — южноафриканская регбийная команда, выступающая в клубном чемпионате Супер Регби. Команда играет на стадионе «Эллис Парк» (вместимость — 62 567 зрителей) в городе Йоханнесбург. Коллектив основан в 1996 году под названием «Трансвааль» (), сезоны 1997 и 1998 игроки провели под названиями «Гаутенг Лайонз» и «Голден Кэтс» соответственно. В 1998—2006 команда носила название «Кэтс» (). «Лайонз» являются одной из наименее удачливых команд турнира, поскольку шесть раз регбисты завершали регулярный сезон на последнем месте (в 1998, 2003, 2004, 2008, 2010 and 2012 годах). Вместе с тем, «львы» трижды достигали полуфинальной стадии — в сезонах 2000, 2001 and 2016. Более того, в 2016 году клуб стал финалистом Супер Регби, проиграв в решающем матче новозеландцам из «Харрикейнз».

Результаты

Текущий состав 

Сезон 2017 года.

Достижения 
 Супер Регби
 Второе место: 2016
 Полуфинал: 2000, 2001
 Победитель южноафриканской конференции: 2016

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт болельщиков

Регбийные клубы ЮАР
Клубы Супер Регби